Baksan může znamenat:

 Baksan (město) — město v Kabardsko-balkarské republice v Rusku
 Baksan (řeka) — řeka v Kabardsko-balkarské republice v Rusku, přítok Malky
 Baksan (ledovec) — ledovec na severním Kavkaze

Související články 
 Baksanská neutrinová observatoř — observatoř pro pozorování neutrin v Baksanském údolí
 Baksanské údolí — údolí na severním Kavkaze